Albert »Bert« McCaffrey, kanadski profesionalni hokejist, * 12. april 1893, Toronto, Ontario, Kanada, † 15. april 1955. 

McCaffrey je igral na položaju branilca. V ligi NHL je preživel 7 sezon, nastopil je za moštva Toronto St. Patricks, Toronto Maple Leafs, Pittsburgh Pirates in Montreal Canadiens. Leta 1924 je s kanadsko reprezentanco osvojil zlato olimpijsko kolajno. Leta 1930 je s Canadiensi osvojil Stanleyjev pokal, a na pokal nikoli niso vrezali njegovega imena, ker je pred končnico Stanleyjevega pokala odšel v nižjo ligo k moštvu Providence Reds.

Kariera 
McCaffrey je leta 1915 začel svojo člansko amatersko kariero v moštvu Chesley ACC. Naslednjih 9 let se je selil po različnih moštvih lige Ontario Hockey Association. Od leta 1920 je bil član moštva Toronto Granites, ki je bilo izbrano, da zastopa Kanado na Zimskih olimpijskih igrah 1924. S soigralci je osvojil zlato odličje, kar mu je omogočilo preboj v ligo NHL. Svojo kariero v ligi NHL je začel pri moštvu Toronto St. Patricks in v njem ostal do razpada kluba. Tedaj je odšel v moštvo Toronto Maple Leafs. 

Leta 1927 je okrepil ekipo Pittsburgh Pirates, a nato sredi svoje tretje sezone v Pittsburghu prestopil med Montreal Canadiense in z njimi osvojil Stanleyjev pokal v sezoni 1929/30, kot tudi v sezoni 1930/31. V sezoni 1930/31 pa na pokal ni bilo vrezano njegovo ime, ker je pred koncem sezone prestopil v nižjeligaša Providence Reds. V ligi Canadian-American Hockey League je nastopal do konca svoje kariere leta 1933 v dresu moštva Philadelphia Arrows.

Pregled kariere 

|-
| Chelsey ACC
| OHA-Int.
| 15/16
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Toronto Riversides
| OHA-Sr.
| 16/17
|
| 8
| 9
| 0
| 9
|
| 
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| 
| 4
|-
| Toronto Crescents
| OHA-Sr.
| 17/18
|
| 9
| 23
| 0
| 23
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Toronto Dentals
| OHA-Sr.
| 18/19
|
| 6
| 7
| 1
| 8
|
| 
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 
|-
| Parkdale Canoe Club
| OHA-Sr.
| 19/20
|
| 6
| 6
| 3
| 9
|
| 
|
| 1
| 1
| 1
| 2
| 
| 
|-
| Toronto Granites
| OHA-Sr.
| 20/21
|
| 10
| 1
| 3
| 4
|
| 
|
| 2
| 0
| 2
| 2
| 
| 
|-
| Toronto Granites
| OHA-Sr.
| 21/22
|
| 10
| 5
| 8
| 13
|
| 
|
| 2
| 3
| 2
| 5
| 
|
|-
| Toronto Granites
| Pokal Allan
| 21/22
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 6
| 5
| 2
| 7
| 
|
|-
| Toronto Granites
| OHA-Sr.
| 22/23
|
| 12
| 10
| 4
| 14
|
| 
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 2
|-
| Toronto Granites
| Pokal Allan
| 22/23
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 6
| 6
| 2
| 8
| 
| 6
|-
| Toronto Granites
| Ekshib.
| 23/24
|
| 14
| 18
| 10
| 28
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Kanada
| Olimpijske igre
| 24
|
| 5
| 19
| 15
| '''34
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Toronto St. Patricks
| NHL
| 24/25
|
| 30
| 10
| 6
| 16
|
| 12
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| 
| 4
|-
| Toronto St. Patricks
| NHL
| 25/26
|
| 36
| 14
| 7
| 21
|
| 42
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Toronto St. Patricks
| NHL
| 26/27
|
| 43
| 5
| 5
| 10
|
| 43
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 27/28
|
| 9
| 1
| 1
| 2
|
| 9
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Pittsburgh Pirates
| NHL
| 27/28
|
| 35
| 6
| 3
| 9
|
| 14
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Pittsburgh Pirates
| NHL
| 28/29
|
| 42
| 1
| 0
| 1
|
| 34
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Pittsburgh Pirates
| NHL
| 29/30
|
| 15
| 3
| 4
| 7
|
| 12
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 29/30
|
| 28
| 1
| 3
| 4
|
| 26
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| 
| 6
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 30/31
|
| 22
| 2
| 1
| 3
|
| 10
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Providence Reds
| Can-Am
| 30/31
|
| 20
| 6
| 2
| 8
|
| 24
|
| 2
| 2
| 1
| 3
| 
| 2
|-
| Philadelphia Arrows
| Can-Am
| 31/32
|
| 35
| 7
| 9
| 16
|
| 26
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Philadelphia Arrows
| Can-Am
| 32/33
|
| 7
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 402
| bgcolor="#7FFF00" | 155
| bgcolor="#7FFF00" | 85
| bgcolor="#7FFF00" | 240
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 254
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 33
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" | 31
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 24
|}

Viri in opombe

Zunanje povezave 

Kanadski hokejski branilci
Kanadski hokejski reprezentanti
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1924
Olimpijski tekmovalci za Kanado
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Kanado
Hokejisti Chesley ACC
Hokejisti Toronto Riversides
Hokejisti Toronto Crescents
Hokejisti Toronto Dentals
Hokejisti Parkdale Canoe Club
Hokejisti Toronto Granites
Hokejisti Toronto St. Patricks
Hokejisti Toronto Maple Leafs
Hokejisti Pittsburgh Pirates
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti Providence Reds
Hokejisti Philadelphia Arrows